Михеевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михеевичи — деревня в Березинском районе Минской области.
 Михеевичи — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.